Иван Батурин:
* Батурин, Иван Михайлович — воевода в походах: шведском 1549 г. и полоцком 1551 г.
 Батурин, Иван (род. 1997) — латвийский футболист.